Сент-Осма́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 170 км на південний захід від Парижа, 180 км на північний схід від Нанта, 34 км на південний схід від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2019 року Сент-Осман і Еває було об'єднано в новий муніципалітет Валь-д'Етансон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 85 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 200,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Осман на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сарта